Панамериканский чемпионат по борьбе 2015 года проходил с 22 по 27 апреля в Сантьяго (Чили).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2015
Апрель 2015 года
Спорт в Чили в 2015 году
Борьба в Чили
2015 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
Панамериканские чемпионаты в Чили